Bòsnia (regió), regió històrica del sud-est d'Europa, actualment part de Bòsnia i Hercegovina
 Bòsnia i Hercegovina, Estat federal europeu amb capital a Sarajevo
 Federació de Bòsnia i Hercegovina, una de les dues entitats, amb la República Sèrbia, que componen l'estat modern de Bòsnia i Hercegovina
 República de Bòsnia i Hercegovina, estat predecessor de Bòsnia i Hercegovina que va existir entre 1992 i 1997 
 República Croata d'Herceg-Bòsnia, entitat de Bòsnia i Hercegovina entre 1991 i 1994, amb capital a la ciutat de Mostar
 República Socialista de Bòsnia i Hercegovina, una de les repúbliques federals de la República Federal Socialista de Iugoslàvia, entre 1943 i 1990
 Província de Bòsnia o Sandjak de Bòsnia, antiga província de l'Imperi Otomà
 Bosna, riu de Bòsnia i Hercegovina